Donatella Di Cesare – filosofa, saggista, editorialista ed accademica italiana
 Michelina Di Cesare – vissuta nel'età del brigantaggio,  nell'allora Regno delle Due Sicilie
 Valerio Di Cesare –  calciatore italiano, di ruolo difensore

Pagine correlate 
Cesari
Cesaris
De Cesare
De Cesaris